Кастельянос-де-Моріскос (ісп. Castellanos de Moriscos) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Саламанка
 Кастельянос-де-Сапардьєль (ісп. Castellanos de Zapardiel) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Авіла
 Кастельянос-де-Вільїкера (ісп. Castellanos de Villiquera) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Саламанка
 Хуан де Кастельянос (*Juan de Castellanos, 9 березня 1522 —27 листопада 1607) — іспанський торгівець, вояк, священик, хроніст, поет часів Нової Гранади
 Кастельянос-де-Кастро (ісп. Castellanos de Castro) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Бургос.
 Вікторіано Кастельянос, Вікторіано Кастельянос Кортес (1796—1862) — тимчасовий президент Гондурасу 1862 року.
 Хосе Артуро Кастельянос (1893-1977) —  сальвадорський військовий і дипломат, праведник народів світу.